Machado de Souza Rosa ist ein portugiesischer Familienname.

Namensträger 
 Ailton Machado de Souza Rosa (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Allan Machado de Souza Rosa (* 1994), brasilianischer Fußballspieler

Familienname
Portugiesischer Personenname}